Klausur (von spätlat. clausura „Verschluss“, von lat. claudere „schließen“; verwandt mit Klause) steht für:

 Klausur (Kloster), abgeschlossener Teil eines Klosters
 Klausur (Prüfung), in einem abgeschlossenen Raum (im Gegensatz zur Hausarbeit) stattfindende schriftliche Prüfung
 Klausur (Buchbeschläge und -schließen, die der Klausurmacher herstellte)
 Klausurtagung oder -sitzung, bei der sich die Teilnehmer in Abgeschiedenheit begeben

Siehe auch:
 Klause (Begriffsklärung)
 Apertura und Clausura im Sport